

Aziende 
 Bub – azienda tedesca di giocattoli e modellismo

Codici 
 BUB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Burwell Municipal (Stati Uniti)